Ниже перечислены картины русского живописца Василия Дмитриевича Поленова  (список не является полным).

Список картин

Из жизни Христа (фрагменты)

Источники 
 

Поленов, Василий Дмитриевич